Будилник може да се отнася за:

 Будилник, часовник за събуждане;
 „Будилник“, вестник, издаван в 1873 година от Христо Ботев;
 „Будилник“, вестник, издаван в 1880 година от Петко Горбанов;
 „Будилник става либерал“, вестник, издаван в 1881 година от Петко Горбанов;